Tetheella är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Karl Werny 1966. Tetheella ingår i familjen sikelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sikelvingar
Tetheella